Opisthoproctidae är en familj av fiskar. Opisthoproctidae ingår i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Opisthoproctidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Opisthoproctidae